Goni Naor – calciatore israeliano
 Matan Naor – ex cestista israeliano
 Yigal Naor – attore israeliano